Isla Pelada kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Barren Island (ö i Falklandsöarna),

Spanien 

 Isla Pelada (ö i Spanien), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar